
Termin -{HUGO}- ima više značenja.

 -{HUGO}- () je naziv za Organizacije za ljudski genom.
 Hugo (programski jezik)

Mesta
 Hugo, Alabama
 Hugo, Kolorado
 Hugo, Minesota
 Hugo, Oklahoma
 Hugo, Oregon